Anselma ist die weibliche Form des männlichen Vornamens Anselm. Eine weitere Form ist Selma.

Namensträgerinnen

Vorname 
 Anselma Bopp (1835–1887), deutsche Ordensgründerin
 Anselma Heine (1855–1930), deutsche Schriftstellerin
 Schwester Anselma (1903–1994), deutsche Judenretterin, siehe Katharina Müller (Franziskanerin)

Familienname 
 Myrna Anselma (1936–2008), Fechterin der Niederländischen Antillen

Siehe auch 
 Anselmo

Weiblicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname